Ел Чаро има више значења:

 Ел Чаро, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чаро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чаро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чаро (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Чаро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чаро, Ел Текорал (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чаро (Сан Салвадор Уисколотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чаро, Кваула (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чаро (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чаро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чаро (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чаро (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чаро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чаро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чаро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чаро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чаро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику